Rafał Wilk (ur. 1974) – polski żużlowiec i sportowiec niepełnosprawny
 Rafał Wilk (ur. 1979) – polski artysta